Бо́лдин (Бо́лдина) — русская фамилия. Известные носители:

Болдин 
 Болдин, Анатолий Константинович (род. 1937) — советский фотограф.
 Болдин, Анкуан (род. 1986) — американский футболист.
 Болдин, Валерий Иванович (1935—2006) — советский партийный деятель.
 Болдин, Евгений Борисович (род. 1948) — музыкальный продюсер.
 Болдин, Иван Васильевич (1892—1965) — советский генерал-полковник.
 Болдин, Игорь Петрович (род. 1964) — советский и российский хоккеист.
 Болдин, Леонид Иванович (1931—2013) — советский оперный певец, педагог.
 Болдин, Николай Иванович (1930—2001) — тренер СССР и России по греко-римской борьбе.

Болдина 
 Болдина, Екатерина Геннадьевна (род. 1969) — советская, российская спортсменка по современному пятиборью.
 Ривьер, Ирина Константиновна (урожд. Болдина; 1934—2015) — советский, российский зоолог, карцинолог и гидробиолог.

См. также